Dans la mythologie grecque, Ananké est la déesse de la Nécessité.

Ananké peut aussi désigner :

en astronomie :
 groupe d'Ananké, un groupe de satellites naturels de Jupiter ;
 Ananké, la lune éponyme du groupe d'Ananké gravitant autour de Jupiter.

autres
 Ananké, l'éditeur de Bob Morane ;
 Ananké-Hel!, le pseudonyme de l'écrivain Paul Tisseyre.